Аид (, настоящее имя — Лукаш Булат-Миронович ; род. 16 августа 1985, Польша) — польский рэп-исполнитель. Участник двух коллективов HiFi Banda и RH-.

Дискография

Студийные альбомы

Видеография

Примечания

Ссылки 
 
 
 Аид на SoundCloud
 Hades Records на SoundCloud

Рэперы Польши
Рэперы, известные под псевдонимами